El término Valona puede hacer referencia a: 

 Valona, forma musical y literaria popular cultivada en el estado mexicano de Michoacán; 
Valona cuello de tela y encajes que se puso de moda en el siglo XVII; 
Valona, un puerto albanés en el mar Adriático;
Región Valona, una de las tres Regiones de Bélgica; o
Guardia valona, Cuerpo de Infantería reclutado originalmente en los Países Bajos.